Banos (Frankrijk), gemeente in het Franse departement Landes

Banos of baños kan verder verwijzen naar 
Baños de Agua Santa
Het Spaanse woord voor toilet